3 jeziora w Polsce.:
 Jezioro Glinno – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo;
 Jezioro Glinno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca;
 Jezioro Glinno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo;
 
Zobacz też: 
 Glinno – 5 miejscowości w Polsce
 Glinno Wielkie

Przypisy